Balart ist der Familienname folgender Personen:

 Fidel Castro Díaz-Balart (1949–2018), kubanischer Kernphysiker
 Gabriel Balart i Crehuet (1824–1893), katalanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Lincoln Diaz-Balart (* 1954), US-amerikanischer Politiker, Exilkubaner
 Louis Balart, französischer Autorennfahrer
 Mario Diaz-Balart (1961),  US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei), Kongress-Abgeordneter für Florida
 Rafael Diaz-Balart (1926–2005), kubanischer Politiker unter Batista, Exilkubaner